Poj mi pesem je lahko:

 Poj mi pesem, pesem Vlada Kreslina 
 Poj mi pesem, dokumentarni film Mirana Zupaniča o Vladu Kreslinu